Ви́тебский вокза́л:

 Витебский вокзал — пассажирский терминал в Санкт-Петербурге.
 Витебск (станция) — пассажирский терминал в Витебске.